Zidani Most je lahko:
 Zidani Most, naselje v občini Laško
 Zidani Most, naselje v občini Trebnje